Diego Rubio kan verwijzen naar:
 Diego Rubio (voetballer), Chileens voetballer
 Diego Rubio (wielrenner), Spaans wielrenner